żyworódka – popularne określenie ryb żyworodnych
 żyworódka,  (kalanchoe) – rodzaj roślin żyworodnych
 żyworodka (żyworódka) – rodzaj ślimaków z rodziny żyworodkowatych
 żyworódka – jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara)